Wajoka ist der Familienname folgender Personen:
 Gabriel Wajoka (* 1980), tahitischer Fußballspieler
 Jean Christ Wajoka, neukaledonischer Fußballspieler
 Pierre Wajoka (* 1978), neukaledonischer Fußballspieler